Georges Boisot (1774-1853), homme politique suisse ;
 Jean-Baptiste Boisot, ou Abbé Boisot (1639-1694), bibliophile, abbé et érudit français.

 Famille de Boisot, famille de la noblesse des Pays-Bas originaire de Dijon ;
 Louis de Boisot (env. 1530-1576), amiral de la flotte des Gueux de la mer durant la Guerre de Quatre-Vingts Ans.